Il singolare  del Genoa Open Challenger 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Albert Montañés era il detentore del titolo ma ha perso nel 1º turno contro Gianluca Naso.

Dustin Brown ha battuto in finale Filippo Volandri 7-6(7-5), 6-3.

Teste di serie

  Albert Montañés (primo turno)
  Albert Ramos (primo turno)
  Pablo Carreño Busta (quarti di finale)
  Paolo Lorenzi (semifinali)

  Andrej Kuznecov (primo turno)
  Filippo Volandri (finale)
  Jan Hájek (quarti di finale)
  Tejmuraz Gabašvili (Secondo turno, ritiro)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Genoa Open Challenger 2013
ATP Challenger Tour 2013